Ти́хий Дон:
 Тихий Дон — посёлок в Лебедянском районе Липецкой области
 Тихий Дон — посёлок в Лев-Толстовском районе Липецкой области